Пётр Гордиенко:
 Гордиенко, Пётр Павлович (1923—1965) — Герой Советского Союза.
 Гордиенко, Пётр Яковлевич (1892 (1891) — 1938) — советский партийный деятель.